Toponímia:
 Alemanya: 
 Altona-Altstadt o Altona Ciutat Vella, barri d'Hamburg, fins al 1864 una ciutat danesa independent
 Altona-Nord, barri d'Hamburg 
 Altona (districte), divisió administrativa de l'estat federal alemany d'Hamburg 
 Estats Units 
 Altona (Colorado)
 Altona (Delaware)
 Altona (Illinois)
 Altona (Indiana)
 Altona (Kentucky)
 Altona (Michigan)
 Altona (Missouri)
 Altona (Nebraska)
 Altona (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Altona (Oklahoma)
 Canada: Altona (Manitoba), ciutat a l'estat de Manitoba
 Austràlia:
 Altona (Victòria), suburbi de Melbourne 
 Altona Meadows, suburbi de Melbourne 
 Altona North, suburbi de Melbourne 
 Astronomia: (850) Altona, asteroide descobert el 1916 per l'astrònom Sergei Ivanovich Belyavsky.